

Patronymes 
Tchirikov (masculin ; ) ou Tchirikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alekseï Tchirikov (1703-1748), navigateur et explorateur russe
  (1864-1932), romancier russe
 Evguenia Tchirikova (1976-), militante écologiste russe

Patronyme russe